La Serie A 1950–51 fue la 49.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 19.ª bajo el formato de grupo único. AC Milan ganó su cuarto scudetto.

Clasificación

Resultados

Bibliografía 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005

Enlaces externos 
 Resultados en el sitio oficial de RSSSF

1951
Fútbol en 1950
Fútbol en 1951